Прокопченко - украинская фамилия. Известные носители:
 Прокопченко, Виталий Викторович (1983) — украинский футболист, нападающий.
 Прокопченко, Наталья Николаевна (1952) - советская легкоатлетка.